Михаил Хитрово:
 Хитрово, Михаил Александрович (1837—1896) — российский дипломат, поэт и переводчик, посланник в Португалии и Японии.
 Хитрово, Михаил Григорьевич — русский военный и государственный деятель, стряпчий, стольник и воевода.